Р75 — транспортная аббревиатура:

 Р75 — тип железнодорожных рельсов.